Thézac kan syfta på:
 Thézac, Charente-Maritime
 Thézac, Lot-et-Garonne